Чемпионат России по баскетболу 1999/2000 является 4 сезоном Суперлиги Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходил в два этапа. Сначала двенадцать участников, поделённых по территориальному принципу на 2 дивизиона «Восток» и «Запад» (по 6 команд), сыграли в два круга (с 13 сентября 1999 по 25 января 2000 года) с разъездами по две игры дома и на выезде (20 игр для каждой команды).

На втором этапе (с 2 февраля по 20 апреля 2000 года) команды, занявшие с 1 по 4-е место в своих дивизионах, в двухкруговом турнире (Группа «А») с командами противоположного дивизиона с разъездами по две игры дома и на выезде (16 игр для каждой команды) оспаривали звание чемпиона России. Командам начисляются очки, набранные на первом этапе с соперниками, попавшими в ту же группу, а очки, набранные в играх с командами, попавшими в группу «Б», в зачёт не идут.

Команды, занявшие с 5-го по 6-е место в своих дивизионах, по такой же схеме (Группа «Б») разыграли 9-е - 12-е места.

Участники 

 
 Дивизион «Запад» 

 Дивизион «Восток»

Регулярный чемпионат

1 этап

Дивизион «Запад»

Дивизион «Восток»

2 этап

Группа А (за 1 – 8-е места) 
 Таблица перед началом турнира

 Цветом выделены матчи 1-го этапа

 Последние два матча "Динамо (М)" уже в ранге Чемпиона России в Самаре с местной командой "СГАУ" играла молодёжным составом. 

 Итоговая таблица

Группа Б (за 9 – 12-е места) 
 Цветом выделены матчи 1-го этапа

Итоговое положение 

 4. Динамо (Н)  
 5. Вологда-Чеваката 
 6. Динамо (К) 
 7. СГАУ 
 8. Славянка 
 9.  Спартак (П)  
 10.  Спартак (МО) 
 11.  Шелен
 12.  ЦСКА

25 лучших баскетболисток России  
По представлению тренерского совета РФБ утвердила список 25 лучших баскетболисток России в сезоне-1999/2000.
 Разыгрывающие: 1. Ирина Сумникова («БСЕ», Венгрия), 2. Анна Архипова («Лотос», Польша), 3. Ольга Шунейкина («Уралмаш»), 4. Оксана Рахматулина («ЦСКА»), 5.  Татьяна Ребцовская («Уралмаш»).
 Защитники: 1. Ирина Рутковская («Динамо» (М)), 2. Евгения Никонова («Висла», Польша), 3. Вера Шнюкова («Уралмаш»), 4. Надежда Кудрина («Славянка»), 5. Ольга Э. Молчанова («Волна»). 
 Легкие форварды: 1. Юлия Токарева (Скопа) («Динамо» (М)), 2. Елена Пшикова («Орши», Франция), 3. Светлана Абросимова («Коннектикут Хаскис», NCAA, США), 4. Ольга Артешина («СГАУ»), 5. Жанна Келлер («Динамо» (Н)).
 Мощные форварды: 1. Наталья Засульская («Динамо» (М)). 2. Елена Баранова («Фенербахче», Турция), 3. Ирина Осипова («Глория»), 4. Елена Гришина («Динамо» (К)), 5. Наталья Гаврилова («Уралмаш»). 
 Центровые: 1. Элен Шакирова («Динамо» (М)), 2. Елена Худашова («Мессина», Италия), 3. Мария Степанова («Гамбринус Брно», Чехия), 4. Мария Калмыкова («Вологда-Чеваката») 5. Оксана Закалюжная («Волна»).

Суперлига «Б» 
Соревнования в Суперлиге «Б» (втором по значению женском баскетбольном дивизионе) состояли из двухкругового турнира со спаренными матчами. 

 "Ника-Колос" отказался от дальнейшего участия в чемпионате. Результаты сыгранных матчей оставили в силе, было засчитано 16 технических поражений, за которые команда не получила очков.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 1999/2000 
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 russiabasket.ru ЖЕНЩИНЫ СУПЕРЛИГА 1999/2000

1999 год в баскетболе
2000 год в баскетболе